Попис становништва општине Славонска Пожега по насељеним местима, 1991. 

Општина Славонска Пожега

 површина: 1.249 -{km²}-
 бр. становника: 71.745
 бр. насељених места: 209

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина

без етничке већине 

(1)

без становништва 

(2)

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Славонска Пожега
Пожега (Славонска)